George Goring aussi connu sous le nom de Lord Goring (né le  et mort en 1657) est un soldat anglais royaliste ayant combattu lors de la première guerre civile anglaise.

Le titre de courtoisie de Lord vient de son père George Goring (1er comte de Norwich), mais il n'hérite cependant pas du comté de Norwich, son père étant décédé 6 ans après lui.

Il a commandé les forces assiégeantes lors du troisième siège de Taunton lors de la première guerre civile anglaise.

Naissance en juillet 1608
Décès en 1657
Militaire anglais du XVIIe siècle